Василіск:

 Василіск (міфологія) (від грецької βασιλίσκος — «маленький цар») — міфічна потвора з головою півня, хвостом змії.
 Василіск (рід) (лат. Basiliscus) — рід ящериць.
 Василіск (ім'я) — чоловіче ім'я.
 Василіск (візантійський імператор) — брат імператриці Веріни. Правив з 475 по 476 р. р.
 Василіск (гармата) — спеціальний рід гармат.
 Василіск — велетенська змія в романі Дж. К. Роулінґ «Гаррі Поттер і таємна кімната»
 «Василіск» («Basilisk: The Kouga Ninja Scrolls») — аніме.